Romanowo (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Romanowo (powiat Aleksandrów), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Aleksandrów
 Romanowo (powiat Bydgoszcz), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoszcz
 Romanowo (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië
 Romanowo (powiat Ciechanów), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanów
 Romanowo (powiat Maków), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Maków
 Romanowo (gemeente Sompolno), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński, gemeente Sompolno
 Romanowo (gemeente Wierzbinek), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński, gemeente Wierzbinek
 Romanowo (powiat Średzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Romanowo (powiat Elbląg), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląg
 Romanowo (powiat Ełk), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ełk